Halladay steht für:

 Halladay (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Halladay Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Halladay ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Halladay (1826–1916), US-amerikanischer Ingenieur, Erfinder und Unternehmer
 Roy Halladay (1977–2017), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:

 Hollyday